Капустинська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Капустинська волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії;
 Капустинська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії.